Ausztria
 Sommerein, Lajtasomorja település német neve Alsó-Ausztriában, a Bruck an der Leitha-i járásban
 Magyarország
Straß-Sommerein, Hegyeshalom település német neve Győr-Moson-Sopron megyében a Mosonmagyaróvári járásban
 Szlovákia
 Sommerein (szk. Šamorín), Somorja település német neve a Nagyszombati kerületben, a Dunaszerdahelyi járásban

Térképet tartalmazó egyértelműsítő lapok